Das Juniorinneneinzel der Wimbledon Championships 1991 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerin war Andrea Strnadová.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Juniorinneneinzel
1991